Eva Perón puede hacer referencia a:
 Eva Perón (1919-1952), actriz y política argentina; líder del peronismo.
 Eva Perón (buque tanque de 1951), buque tanque de Argentina asignado en 1951 y re-nombrado Fray Luis Beltrán en 1955.
 Eva Perón (buque de pasajeros de 1951), buque de pasajeros de Argentina asignado en 1951 y re-nombrado Uruguay en 1955.
 Eva Perón (buque tanque de 2012), buque tanque de Venezuela botado en 2012.
 Ciudad Eva Perón, nombre de la ciudad de La Plata (Argentina) de 1952 a 1955.
 Barrio Eva Perón, barrio de Hipólito Yrigoyen, provincia de Misiones, Argentina.
 Avenida Eva Perón, nombre de varias arterias viales en Argentina.
 Estadio Eva Perón, estadio de fútbol en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, Argentina.